Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1978./79. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio Zmaj iz Makarske.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1978./79.
 Dalmatinska liga 1978./79.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1978. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1979. godina 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 81-82) 
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 77-79) 
 Gizdić Jurica: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009.,  
 Gizdić Jurica: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Gizdić Jurica: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008.,  (str. 116-118) 
 Gizdić Jurica: Od Kolektivca do Postira sardi : 1948. – 2008., Postira, 2008.,  
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 76-78) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 74-76) 
 Gizdić Jurica, Raffanelli Anđelo: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007.,  (str. 99-100) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 111-112) 
 Gizdić Jurica: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017.,  (str 59-61)  
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 12. kolovoza 2017. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 10614, god. XXXVII, izdano 24. svibnja 1979., str. 11 (Sport), preuzeto 3. travnja 2021. 

  

1978-79
1978-79
MOL Split